Don Camillo (pel·lícula de 1952), pel·lícula franco-italiana protagonitzada per Fernadel
 Don Camillo (pel·lícula de 1983), pel·lícula italiana protagonitzada per Terence Hill
 Don Camillo (personatge), personatge literari creat per l'escriptor italià Giovannino Guareschi